3MSC. Emozioni e sogno. Tre metri sopra il cielo. Lo spettacolo è un testo di Federico Moccia, pubblicato il 2 giugno 2007 dalla casa editrice Feltrinelli.

Il libro racconta del Musical tratto dal libro Tre metri sopra il cielo.

Edizioni

Il musical 
Tre metri sopra il cielo è il musical ispirato all'omonimo romanzo pubblicato da Federico Moccia nel 1992 e tornato in grande successo nel 2004.

Un bellissimo, nuovo vestito per la storia di Step e Babi è la definizione di Federico Moccia per il musical, scritto a quattro mani con Mauro Simone, con le musiche di Maria Lori e Marcello De Toffoli, e le coreografie di Anna Rita Larghi.

Lo spettacolo è iniziato il 13 aprile 2007 al Teatro della Luna di Milano. Il protagonista nel ruolo di Step è Massimiliano Varrese, giovane attore lanciato dalla serie tv, in onda su Italia 1, Grandi domani, mentre la protagonista femminile nel ruolo di Babi, è Martina Ciabatti, cantante con poca esperienza in campo teatrale.

A interpretare Pollo, migliore amico di Step troviamo Massimiliano Pironti, attore, ballerino e cantante. Massimiliano ha partecipato anche alla quarta edizione di Amici di Maria De Filippi.

A interpretare Pallina, migliore amica di Babi, troviamo Nadia Scherani, cantante, ballerina e attrice, che ha lavorato numerose volte con la Compagna della Rancia.

Cast
 Step: Massimiliano Varrese
 Babi: Martina Ciabatti
 Pollo: Massimiliano Pironti
 Pallina: Nadia Scherani
 Sig. Mancini: Marco Massari
 Claudio Gervasi: Carlo Spanò
 Paolo Mancini: Andrea Verzicco
 Schello: Marco Bebbu
 Il siciliano: Leonardo Di Minno
 Raffaella Gervasi: Carlotta Cannata
 Daniela Gervasi: Chiara Sarcinella
 Madda: Dania Mansi
 Bunny: Alberto Galetti
 Lucone: Massimo Sansottera
 Gloria: Roberta Serafini
 Hook: Mattia Aicardi
 Chicco: Paolo Gualdi
 Ensemble: Mauro Dell'Olio e Silvia D'Aries
 Prof. Giacci: Lorena Crepaldi

Date del Tour
 Dal 13 aprile al 6 maggio 2007, Milano, Teatro della Luna
 Dal 5 ottobre al 7 ottobre 2007, Prato, Politeama Pratese
 Dal 9 ottobre al 4 novembre 2007, Roma, Teatro Olimpico
 Dall'8 novembre all'11 novembre 2007, Genova, Politeama Genovese
 Dal 14 novembre al 18 novembre 2007, Firenze, Teatro Verdi
 20 novembre e 21 novembre 2007, Civitavecchia, Teatro Traiano
 Dal 23 novembre al 2 dicembre 2007, Napoli, Teatro Augusteo
 Dal 4 dicembre al 9 dicembre 2007, Torino, Teatro Alfieri
 Dal 12 dicembre al 16 dicembre 2007, Mestre, Teatro Toniolo
 Dal 19 dicembre al 21 dicembre 2007, Lecce, Teatro Politeama Greco
 Dal 4 gennaio al 6 gennaio 2008, Varese, Teatro Apollonio
 Dall'8 gennaio al 13 gennaio 2008, Trieste, Teatro Rossetti
 15 gennaio e 16 gennaio 2008, Conegliano, Teatro Accademia
 Dal 17 gennaio al 20 gennaio 2008, Bologna, Europauditorium
 Dal 22 gennaio al 24 gennaio 2008, Assisi, Teatro Lyric
 26 gennaio e 27 gennaio 2008, Bari, Teatro Team
 29 gennaio e 30 gennaio 2008, Civitanova Marche, Teatro Rossini
 Dal 1º febbraio al 3 febbraio 2008, Bergamo, PalaCreberg
 Dall'8 febbraio al 10 febbraio 2008, Brescia, PalaBrescia
 Dal 12 febbraio al 24 febbraio 2008, Milano, Allianz Teatro

Collegamenti esterni 
 
 
 

Opere di Federico Moccia
Musical basati su opere letterarie